Лангенцерсдорф () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Корнойбург. Население составляет 9327 человек (на 1 января 2008 года). Занимает площадь 10,68 км². Официальный код — 31214.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Андреас Арбессер (АНП) по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 33 мест.

 АНП занимает 20 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 Зелёные занимают 5 мест.
 АПС занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии